Элизабетта Коччиаретто (; ) — итальянская профессиональная теннисистка. Победительница двух турниров WTA 125: одного в одиночном и одного в парном разрядах. Участница юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Семья 
Коччиаретто начала заниматься теннисом в возрасте пяти лет. В начале своей профессиональной карьеры предпочитала играть в основном в Женском мировом теннисном туре ITF, где выиграла четыре турнира в одиночном разряде и один в парном разряде.

В 2018 году она участвовала во всех юниорских соревнованиях турниров Большого шлема среди женщин. Она смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором проиграла победительнице турнира Лян Эн-шо (Liang En-shuo) со счетом 6-4 3-6 и 6-7. Также участвовала во всех трех теннисных дисциплинах летних юношеских Олимпийских игр 2018 года.

В 2019 году она получила wild card на Internazionali BNL d'Italia, свой первый турнир в рамках WTA Tour, но уже в первом раунде проиграла Аманде Анисимовой со счетом 3-6 и 3-6.

На Кубке Федерации 2018 года она впервые сыграла за сборную Италии.

В августе 2020 года в парном разряде турнира в Палермо, вместе с Мартиной Тревизан дошли до финала, в котором уступили паре Аранча Рус — Тамара Зиданшек 5-7 5-7. 

В 2022 году на Уимблдонском турнире, Элизабетта впервые в карьере одержала победу на турнирах Большого шлема. В первом круге она обыграла свою соотечественницу Мартину Тревизан, пробилась во второй круг, в котором уступила румынке Ирине-Камелии Бегу 4-6 4-6. 

В самом начале 2023 года итальянская спортсменка вышла в финал турнира в Хобарте, где уступила Лорен Дэвис из США. Была заявлена в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису, где уступила в первом раунде финалистке турнира Елене Рыбакиной.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражение (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражение (1)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Италии